Decolopoda är ett släkte av havsspindlar. Decolopoda ingår i familjen Colossendeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Decolopoda